Фундания (Fundania) е име на:

 Фундания (* 20), съпруга на претор Галерий (* 15), майка на Галерия Фундана
 Галерия Фундана (* 40 г.), втората съпруга на император Вителий (69 г.)
 Фундания Плавция, или Елия, майка на римския император Луций Елий (136 – 138)
 Фундания, съпруга на Марк Аний Либон (консул 128 г.), майка на Ания Фундания Фаустина
 Ания Фундания Фаустина (+ 192), съпруга на Тит Витразий Полион (суфектконсул 150/151 г., консул 176 г.)

Вижте също 
 Фунданий